Туреччину на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли сто вісім спортсменів у вісімнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
Туреччина на Олімпійських іграх 

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020